Ridsdale ist der Familienname von:

 Gerry Francis Ridsdale (* 1934), australischer Priester und Pädophiler
 Paddy Ridsdale (1921–2009), britische Geheimdienstmitarbeiterin